Les championnats d'Europe de badminton 2006, vingtième édition des championnats d'Europe de badminton, ont lieu du 12 au  à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas.

Médaillés

Résultats

Simple hommes

Simple dames

Double hommes

Double dames

Double mixte

Tableau des médailles

2006
Badminton
Badminton 2006
Événement sportif à Bois-le-Duc
Europe 2006
Sport aux Pays-Bas en 2006
Sport en avril 2006
Europe, Championnat d'